Чертовка

 Чертовка — женское к чёрт.
 Чертовка — прежнее, до 1966 года, название деревни Ульяновка в Хомутовском районе Курской области России.